Николай Алексеевич Максимейко (; (5 (17) июня 1860, с. Бацманы Роменского уезда, Полтавской губернии (ныне с. Волошновка, Роменский район, Сумская область, Украина) — 14 апреля 1941, Киев) — украинский и советский учёный, историк права, доктор права (1915), профессор (1914), доктор юридических наук, член-корреспондент Всеукраинской академии наук (ВУАН) Украинской ССР (1925).

Биография 
Выпускник Коллегии Павла Галагана. В 1892 окончил юридический факультет Киевского университета Св. Владимира.

С 1897 — приват-доцент, с 1903 — экстраординарный профессор, в 1905—1920 — профессор, заведующий кафедры истории русского права юридического факультета Харьковского университета.

Член Харьковского историко-филологического общества (1897), Харьковского юридического общества (1900). Доктор истории права (1914).

В 1920—1924 — учёный консультант кодификационного отдела Народного Комиссариата юстиции, профессор правового отделения при Харьковском институте народного хозяйства.

В 1924—1926 — профессор Геодезического и землеустроительного института в Харькове.

В 1926—1934 — возглавлял секцию истории украинского права Научно-исследовательского института русской культуры им. академика Д. И. Багалея.

В 1925—1934 — член Комиссии по изучению истории западно-русского и украинского права АН УССР.

В 1930-е годы преподавал на историческом факультете Харьковского гос. университета. С апреля 1941 — старший научный сотрудник Института истории Украины АН УССР.

Научная деятельность 
Исследователь истории права Киевской Руси, России, Украины, Литвы.

Труды Н. Максимейко посвящены истории права, истории западно-русского и украинского права, истории земельных отношений и землеустройства. Многие исследования учёного посвящены политическому строю и праву Литовско-Русского государства.

Историк внёс значительный вклад в исследование Русской Правды.

Избранные научные труды 
Автор 20 монографий, многих статей и научных докладов.
 
 Интерполяции в тексте распространенной Русской Правды // Труды комиссии по изучению истории западно-русского и украинского права. — Вып. 6. — 1929.
 О смердах «Русской Правды» // Труды комиссии по изучению истории западно-русского и украинского права. — Вып. 3. — 1927.
 Закупы «Русской Правды» // Научные записки научно-исследовательской кафедры истории украинской культуры. — Вып. 6. — Харьков, 1927.
 Система «Русской Правды» в её распространенной редакции // Труды комиссии по изучению истории западно-русского и украинского права. — Вып. 2. — 1926.
 Опыт критического исследования «Русской Правды». — Вып.1. — Харьков, 1914.
 «Русская правда» и обычное право Литовско-Русского государства до издания Статута // Труды XII археологического съезда. — 1905.
 «Русская Правда» и литовско-русское право // Сборник статей по истории права, посвященный М. Ф. Владимирскому-Буданову. — 1904.
 Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г. — Харьков, 1902.
 Источники уголовных законов Литовского Статута. — Киев, 1894.

Примечания

Ссылки 
 Максимейко Микола Олексійович

Историки Российской империи
Историки Украины
Историки СССР
Педагоги СССР
Педагоги Украины
Педагоги Российской империи
Доктора юридических наук
Члены-корреспонденты Всеукраинской академии наук
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Преподаватели Харьковского университета
Правоведы СССР
Правоведы Украины
Правоведы Российской империи
Преподаватели Харьковского института народного хозяйства